Die 23. Rallye Australien war der 10. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 20 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 12. und dem 14. September gefahren.

Berichte

1. Tag (Freitag, 12. September) 
Bereits am ersten Tag der Rallye Australien wechselte die Führung zwischen Jari-Matti Latvala (VW), Kris Meeke (Citroën) und Sébastien Ogier (VW) vier Mal. Am Ende des Tages lag Ogier vorne mit einem minimalen Vorsprung auf Latvala von 0,4 Sekunden und Andreas Mikkelsen (VW / +3,5 Sekunden). Meeke gewann die zweite und die dritte Wertungsprüfung. Die Abstände waren den ganzen Tag äußerst knapp. Bis zum Abend reichte es Meeke für den vierten Rang im Klassement mit einem Rückstand auf Ogier von 4,1 Sekunden. Ogier gewann die beiden Super-Stages (WP 7 und 8), die jeweils eine Länge hatten von nur 1,56 Kilometern. Ogier holte aber genau in diesen WPs den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz heraus. Auf der fünften Wertungsprüfung traf Thierry Neuville (Hyundai) einen Stein, worauf ein Teil der Hinterradaufhängung beschädigt war. Neuville beendete den Tag auf dem siebten Rang vor Robert Kubica (Ford), der mit Lenkproblemen zu kämpfen hatte.

2. Tag (Samstag, 13. September) 
Auch am Abend des zweiten Tages konnte Volkswagen eine Dreifachführung verbuchen. Ogier führte mit 11,8 Sekunden Vorsprung auf Latvala und Mikkelsen. Wegen Streckenabkürzung bekam Meeke 61 Sekunden Zeitstrafe und fiel auf den fünften Rang zurück. Mikko Hirvonen (Ford) lag somit als bester nicht Volkswagen-Fahrer auf dem vierten Rang.

3. Tag (Sonntag, 14. September) 
Mit dem Dreifachsieg bei der Rallye Australien sicherte sich Volkswagen bereits drei Weltmeisterschaftsläufe vor dem Ende der Saison 2014 den Herstellertitel. Ogier gewann mit 6,8 Sekunden Vorsprung auf Latvala und mit 1:18 Minuten auf Mikkelsen. Ott Tänak und sein Beifahrer Raigo Mölder kamen mit dem Ford Fiesta RS von der Strecke ab und überschlugen sich. Unter anderem wurde die Tür auf der Fahrerseite eingedrückt. Nach Minuten der Ungewissheit stand fest, dass sich die beiden selbst aus dem Wrack befreien konnten. Mölder blieb unverletzt, bei Tänak stellte man eine Gehirnerschütterung fest nach einem medizinischen Check.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Australien
2014